Rubicon oder Rubikon steht für:

 Rubikon (Website), Online-Magazin zum politischen Tagesgeschehen, wird mit Verschwörungstheorien verknüpft
 Rubikon, Band der Romanserie Masters of Rome (1997)
 Rubikon (2002), Politthriller von Thomas Berger
 Rubicon (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von AMC (2010)
 Rubikon (2022), Science-Fiction- und Weltraumfilm von Magdalena Lauritsch
 Rubicon (2019), Roman von Kai Havaii

Geografie:
 Rubikon, italienisch Rubicone, Fluss in Italien (Gegenstand einer Redewendung)
 Rubikon, unterirdischer Fluss in der Höhle von Remouchamps in Belgien

 Rubicón, Ebene im Süden der Insel Lanzarote
 Titularbistum Rubicon, Südspanien

Siehe auch:
 Rubicon Project (US-Online-Marketingfirma)
 Rubikon-Rede (Südafrika 1985)
 Operation Rubikon (geheime BND-Operation)
 Operation Rubikon (Roman)
 Rubikonmodell (Begriffsklärung)